Това е списък на полетите, извършени от космическите кораби Прогрес. Това е руски (преди това съветски) безпилотен космически кораб, използван от 1978 г. до днес да доставят товари до орбиталните станции Салют-6, Салют-7, Мир и Междинародната космическа станция. всички стартове са осъществени от космодрума Байконур.

Вижте също 
 Списък на полети без екипаж до МКС

Външни препратки 

П
Космически кораби Прогрес